Heretic II — компьютерная игра жанра «шутер от третьего лица» в фэнтэзийном окружении, разработанная в 1998 году компанией Raven Software и изданная Activision, которая продолжает историю о Корвусе, главном герое предыдущей части, игры Heretic.

Описание игры 
Основанная на модифицированном движке от Quake II, игра получила в игровом процессе смесь камеры с «видом от третьего лица» и действиями персонажа как от первого.
Музыку, как и в первой части, написал Кевин Шилдер (Kevin Schilder), графический дизайн был сделан Джеральдом Бромом (Gerald Brom).

Heretic II был портирован на Linux компанией Loki Software и на Amiga компанией Hyperion Entertainment.

Оценки игры

Примечания

Ссылки 
 
 Official Heretic II FAQ
 hereticii.com

Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры 1998 года
Игры для Amiga
Платные игры с открытым движком
Игры для Mac OS
Игры для Linux
Игры для Windows